Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 2003 enthält alle Personen, die im Jahr 2003 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 68 neu gewählte Mitglieder.

Neugewählte Mitglieder

Literatur

Weblinks 
 Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org

Liste (Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina)